Владимир Полянов настоящее имя и фамилия Владимир-Георгий Иванов Тодоров (6 мая 1899, Русе — 4 декабря 1988, София) — болгарский писатель, режиссёр, театральный деятель.

Биография 
После окончания гимназии в Софии, с 1919 по 1921 изучал медицину в университетах Софии, Граца (Австрия) (1921) и Мюнхена (1922—1923).
В 1922 посещал курс философии в Вене. В 1928 окончил дипломатическо-консульское отделение Свободного университета в Софии и режиссёрские курсы в Варшаве в 1939.

Работал в софийской Народной библиотеке (1924), секретарем Главной дирекции железных дорог Болгарии (1924—1934), чиновником в Министерстве народного просвещения (1937, 1939—1941), директором Народного театра в Софии (1941—1944) и государственной театральной школы (1942—1945).

Участвовал добровольцем во Второй мировой войне.

Был режиссёром театра в Бургасе (1946—1947), в Русе (1947), Народного молодёжного театра в Софии (1947—1951), Пловдиве (1951—1957) и Пернике (1957—1960).

Директор-режиссёр театров в Сливене (1961—1963) и Разграде (1963—1965), главный режиссёр Родопского театра в Смоляне (1965—1970).

Один из основателей и секретарь (1926—1932) Болгарского ПЕН-клуба.

Избранная библиография 
Автор сборников рассказов, повестей, романов, драм, комедий.

 Смърт. Разкази. 1922.
 Комедия на куклите. Разкази. 1923.
 Момичето и тримата. Разкази. 1927.
 Рицари. Разкази. 1927.
 Човекът в огледалото. Драм. ескиз. 1927 (1931).
 Двете страни на медала. Комедия. 1928 (1934).
 Слънцето угаснало. Роман. 1928 (2. изд. С.: Кралица Маб, 1995). ISBN 954-533-003-15
 Четири разказа. 1928 (1933).
 Вик. Роман. (1933).
 Черните не стават бели. Роман. 1932.
 Звезди в прозореца. Разкази. 1935.
 Гладният вълк. Роман. 1936.
 Бащи и синове. Драма. 1937 (1938, 1948, 1962).
 Крали Марко. Очерк по народни мотиви. 1937.
 От крилатия змей до самолета. Кратка история на въздухоплаването. 1938 (1948).
 Ероика. Драма. 1940.
 Веднъж тъй, после тъй. Комедия. 1948.
 Случаят Иван Андреев. Повести и разкази. 1978.
 Хроника на узряването. Роман. 1979.
 Срещи по дългия път. Мемоарни импресии.
 Пътеки през неуловимото. Разкази, миниатюри. 1988.
 Вик. Повести и новели. Ранни диаболистични разкази. 1989.
 Диаболични повести и разкази. 1990.
 Зад завесата на театъра, литературата и обществения живот. Спомени за събития и личности. 1905-1945. С.: Университетско изд. Св. Климент Охридски и Кралица Маб, 1997. ISBN 954-07-1061-8

Ссылки 
 Владимир Полянов. Биографични бележки

Члены ПЕН-клуба